Сезон 2021 года — сезон Формулы-1, в рамках которого проводился 72-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Чемпионат разыгрывался ФИА в серии гонок Гран-при, проводимых по всему миру. Гонщики и команды боролись за титулы чемпиона мира среди гонщиков и чемпиона мира среди конструкторов, соответственно.

Чемпионом в личном зачёте в первый раз стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), опередив 7-кратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Кубок конструкторов в восьмой раз подряд выиграла команда Mercedes AMG Petronas F1 Team.

Команды и гонщики 
Следующие конструкторы и гонщики участвовали в чемпионате мира 2021 года. Все команды по ходу сезона использовали шины, поставляемые <span>P Pirelli.

Изменения в составах команд 
 Себастьян Феттель после шестилетнего сотрудничества с Ferrari покинул команду и перешёл в Aston Martin.
 Карлос Сайнс-младший заменил Себастьяна Феттеля в Ferrari.
 Освободившееся после ухода Карлоса Сайнса место в команде McLaren занял Даниэль Риккардо.
 В июле 2020 года было объявлено о возвращении Фернандо Алонсо в «Формулу-1» после двухлетнего перерыва. Он заменил Даниэля Риккардо в Renault, в третий раз за карьеру присоединившись к этой команде.
 В сентябре 2020 года Серхио Перес опубликовал в социальных сетях заявление об уходе из Racing Point по завершении года, хотя его контракт должен был действовать до сезона 2022 включительно.
 22 октября 2020 года Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, выступавшие за Haas F1 Team с  и  годов соответственно, подтвердили свой уход из команды.
 1 декабря 2020 года Никита Мазепин, занявший пятое место в сезоне Формулы-2 2020 года, подписал контракт с командой Haas F1 Team на 2021 год.
 2 декабря 2020 года чемпион сезона Формулы-2 2020 года Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — подписал многолетний контракт с командой Haas F1 Team.
 15 декабря 2020 года было объявлено, что вице-чемпион сезона «Формулы-2» 2020 года Каллум Айлотт в 2021 году будет официальным тест-пилотом Ferrari.
 16 декабря 2020 года было объявлено, что Юки Цунода, занявший третье место в сезоне Формулы-2 2020 года, дебютирует в составе команды AlphaTauri в 2021 году. Цунода стал следующим японским гонщиком Формулы-1 после выступления Камуи Кобаяси в  году. Он заменил Даниила Квята.
 18 декабря 2020 года команда Red Bull Racing объявила о подписании контракта с Серхио Пересом. Перес стал первым с  года (после Марка Уэббера) гонщиком Red Bull Racing, который ранее не был членом Red Bull Junior Team. Александр Албон стал резервным и тест-пилотом команды.
 Кими Райкконен заболел коронавирусом и пропустил Гран-при Нидерландов и Италии, его заменил Роберт Кубица.

Изменения в командах 
 Команда Racing Point сменила наименование и начала выступать под названием Aston Martin. Инициатором смены названия стал совладелец команды .
 Команда McLaren перешла с силовых установок Renault на Mercedes, возобновив партнёрство McLaren-Mercedes, которое ранее продолжалось с  по  год.
 Команда Renault была переименована в Alpine, получив имя бренда спортивных автомобилей, принадлежащего Renault Group.

Презентации

Тестовые сессии 

Шины: самый жёсткий состав — С1, самый мягкий — С5.

Календарь на сезон 

10 ноября 2020 года был представлен календарь на сезон. В календарь должно было войти 23 этапа, если будет согласован третий этап, назначенный на 2 мая 2021 года. 17 декабря 2020 года календарь был утверждён на Всемирном совете FIA. 12 января 2021 года была опубликована скорректированная версия календаря. 5 марта 2021 года очередная версия календаря была утверждёна на Всемирном совете FIA, но через четыре этапа после начала сезона, 14 мая, на фоне роста числа заболевших COVID-19 руководство чемпионата отменило Гран-при Канады, заменив его на Гран-при Штирии и перенеся предшествующий Гран-при Франции на неделю раньше, на 20 июня.

Расширение и изменения календаря 
Liberty Media, владельцы коммерческих прав на Формулу-1, объявили, что в календаре на 2021 год будет возможность выйти за рамки запланированных 22 гонок календаря сезона 2020 года. В спортивный регламент были внесены поправки, позволяющие проводить до 25 Гран-при в год.
 Проведение Гран-при Нидерландов было возобновлено, гонка прошла на трассе Зандворт. Гонка стала первым Гран-при Нидерландов с  года. Гран-при Нидерландов был включён в календарь сезона 2020 года, но позже был отменён в связи с пандемией COVID-19.
 Гран-при Саудовской Аравии был проведён впервые, и прошёл в формате ночной гонки на временной трассе в городе Джидда. Также были обнародованы дальнейшие планы переноса Гран-при в  в 2023 году. Это было уже четвёртое место, где проходила ночная гонка, после Гран-при Сингапура, Гран-при Бахрейна и Сахира на одной и той же трассе, и дебютировавшего на неделю раньше Гран-при Катара.
 Гран-при Вьетнама должен был быть впервые проведён в столице страны Ханое на городской гоночной трассе Ханой. Гран-при Вьетнама был включён в календарь на 2020 год, но был отменён в связи с пандемией COVID-19. Гран-при был исключён из календаря на 2021 год из-за ареста по обвинению в коррупции председателя народного комитета Ханоя Нгуен Дюк Чунга, ключевого должностного лица, ответственного за организацию гонки.

Перечисленные ниже изменения в календаре связаны с корректировками календаря чемпионата 2020 года, вызванными пандемией COVID-19:
 Гран-при Азербайджана и Монако вернулись в календарь. Эти Гран-при были исключены из пересмотренного календаря чемпионата 2020 года из-за логистических трудностей, связанных с организацией гонок на  в короткие сроки.
 Также вернулся Гран-при в Бразилии (переименованный из Гран-при Бразилии в Гран-при Сан-Паулу в связи с возросшим участием местных властей), а также Гран-при Франции и США, вдобавок было запланировано возвращение Гран-при Китая и Японии, но они в итоге не состоялись в 2021 году. Все эти этапы в 2020 году, как и дебют Гран-при Мехико, были отменены из-за пандемии.
 Гран-при 70-летия, Айфеля, Сахира и Тосканы не были включены в список запланированных гонок на 2021 год. Эти Гран-при были специально внесены в календарь 2020 года в связи с пандемией COVID-19, чтобы обеспечить возможность проведения как можно большего количества гонок.

Также сообщалось, что Liberty Media достигла принципиального соглашения с организаторами гонок о проведении второй гонки в США. Были обнародованы планы провести гонку на автодроме в Майами-Гарденс. Второе предложение перенести Гран-при Бразилии из Сан-Паулу на новую трассу в Рио-де-Жанейро также не было реализовано.

Изменения в календаре из-за пандемии COVID-19 
 12 января 2021 года было опубликовано откорректированное расписание сезона. Гран-при Австралии был перенесён с 21 марта на 21 ноября, так что первая гонка сезона прошла в Бахрейне. Место Гран-при Китая, перспективы которого на момент публикации этой версии календаря неясны, занял Гран-при Эмилии-Романьи.
 11 февраля 2021 года FIA объявила о готовности провести 2 мая Гран-при Португалии. 5 марта 2021 года промоутер подтвердил, что Гран-при состоится.
 28 апреля 2021 года второй год подряд был отменён Гран-при Канады. Гонку в Монреале должен был заменить Гран-при Турции, который в свою очередь был отменён 14 мая 2021 года и заменён в календаре на Гран-при Штирии.
 4 июня 2021 года второй год подряд был отменён Гран-при Сингапура.
 6 июля 2021 года второй год подряд был официально отменён Гран-при Австралии.
 18 августа 2021 года второй год подряд был отменён Гран-при Японии.
 28 августа 2021 года календарь был сокращён до 22 гонок, и для нескольких из предстоящих Гран-при были сдвинуты даты.
 Затем был снова восстановлен в календаре Гран-при Турции, а также добавлен Гран-при Катара.

Изменения в правилах
В чемпионате 2021 года должны были вступить в силу значительные изменения в правилах, в том числе в области управления спортом, дизайна автомобилей и спортивного регламента, но в марте 2020 года их ввод был отложен вследствие проблем, возникших из-за пандемии COVID-19. Эти изменения правил должны вступить в силу в  году.

Финансовые правила
В чемпионате должен быть введён бюджетный лимит, при котором команды смогут тратить максимум 145 млн долларов США в год. Команды должны будут использовать больше коммерчески доступных материалов и представить свои расходы за год. Некоторые команды выступили за дальнейшее снижение бюджетного лимита до 100 млн долларов США, сославшись на опасения, что долгосрочное финансовое воздействие пандемии COVID-19 угрожает будущему целых четырёх команд. Управляющий директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что в следующие годы бюджетный лимит будет снижаться и далее.

Величина бюджетного лимита установлена для 21 гонки; каждая дополнительная гонка увеличивает ограничение бюджета на 1 млн долларов США, и наоборот: каждая гонка, исключённая из запланированного календаря 21 гонки, уменьшает бюджетный лимит на 1 млн долларов США. Тем не менее, бюджетный лимит не включает затраты на маркетинг, зарплату гонщиков, юридические расходы и траты на то, что FIA сочтёт «деятельностью не в Формуле-1». Будут введены дополнительные ограничения, определяющие, как можно тратить призовые выплаты. В случае нарушения командой финансовых правил она может быть оштрафована тремя различными способами. За процедурное нарушение команды будут оштрафованы в индивидуальном порядке. Команды могут быть подвергнуты ряду наказаний за превышение их годового бюджета, включая лишение очков в чемпионате, сокращение времени на тесты, запрет на участие в гонке или, в наиболее серьёзных случаях, дисквалификацию из чемпионата.

Технический регламент
Команды были ограничены в том, какие компоненты могут быть изменены в сезоне 2021 года. Это требование введено для облегчения финансовой нагрузки на команды, вызванной пандемией COVID-19. Тем не менее, некоторые изменения будут внесены по требованию FIA, включая корректировку строения днища, которые предназначены для снижения уровня прижимной силы. Команды также могут подать заявку на специальное разрешение на внесение изменений. Так, McLaren было разрешено модифицировать свой автомобиль, чтобы адаптировать его к переходу с двигателей Renault на двигатели . Это побудило FIA ввести систему условных баллов («жетонов»), в соответствии с которой командам будет выделяться ряд жетонов, которые можно будет потратить на внедрение определённых обновлений компонентов.

Система двухосевого рулевого управления (, DAS — даёт гонщику возможность регулировать схождение передних колёс, потянув или нажав на рулевое колесо, чтобы оптимизировать механическое сцепление с дорогой), разработанная Mercedes для использования в  году, запрещена с 2021 года.

Спортивный регламент
Команды должны будут разрешить гонщику, который участвовал не более чем в двух Гран-при, в течение сезона дважды заменить одного из своих основных гонщиков в пятничной тренировке. Это правило предназначено для того, чтобы дать возможность большему количеству пилотов, не участвующих в «Формуле-1», протестировать машину «Формулы-1». Однако формулировка этого правила означает, что в течение двух первых гонок сезона команда выполняет его требования, если один из её основных пилотов проводит свой дебютный сезон.

После ошибки Mercedes с шинами во время Гран-при Сахира 2020 года, когда Джорджу Расселу во время пит-стопа поставили передние шины, предназначенные Валттери Боттасу, FIA скорректировала правила использования шин. Гонщику, на чью машину были одновременно установлены шины разных составов или шины, предназначенные другому гонщику, будет разрешено завершить два круга до исправления ошибки, после чего ему грозит штраф. Согласно прежним правилам, гонщик мог быть дисквалифицирован, как только возникла такая ошибка.

Максимальная продолжительность гонок (в том числе приостанавливавшихся красным флагом) будет сокращена с 4 до 3 часов.

Структура гоночного уик-энда
В сезоне 2021 года расписание гоночных уик-эндов должно быть изменено. Согласно ранее действовавшим правилам, гоночный уик-энд длился четыре дня, при этом четверг перед гонкой был зарезервирован для общения со СМИ, рекламных мероприятий и проверок. Согласно новым правилам, все мероприятия четверга будут перенесены на утро пятницы, а перерывы между мероприятиями пятницы будут сокращены. Автомобили будут находиться в условиях «закрытого парка» с начала третьей тренировки (ранее — с начала квалификации), что ещё больше ограничит команды и пилотов во внесении серьёзных изменений в настройки перед гонкой.

Продолжительность каждой из двух пятничных тренировок должна быть сокращена с полутора часов до одного часа. Также старт гонок должен быть снова смещён в начало часа, в отличие от предыдущих трёх сезонов, когда старт давался через 10 минут после начала часа.

Серия W (полностью женский формульный турнир) была добавлена в список гоночных серий поддержки наряду с Формулой-2, Формулой-3 и Суперкубком Порше.  начнётся на автодроме Поль Рикар, где она станет вспомогательным мероприятием для Гран-при Франции в конце июня, и завершится в Мехико в конце октября, поддерживая дебют Гран-при Мехико. Формула-2 и Формула-3 в качестве меры экономии будут поддерживать Формулу-1 в рамках разных этапов, а не во время одного и того же.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Результаты квалификаций 
Данные в таблице указаны по «протоколу» квалификации, без учёта штрафов на стартовой решётке. Учтены только сессии, официально называющиеся квалификациями, а не квалификационные спринты. Места в таблице распределены по наилучшему результату.

Статистика командных дуэлей 
Счёт дуэлей указан по состоянию после Гран-при Абу-Даби.

Примечание:  В случае ничьей (если ни один из гонщиков команды не участвовал в квалификации; если ни один из гонщиков не допущен до гонки; в гонках, в которых оба пилота сошли или исключены из протокола) этап не учитывается в таблице. В результате в некоторых парах сумма может не совпадать с количеством проведённых Гран-при.

Примечания

Источники 

Сезоны Формулы-1